Silhouette admet plusieurs acceptions, dont certaines sont décrites ci-dessous.
 une silhouette est une peinture ou une photographie, réalisée par un trait de contour tracé autour de l'ombre projetée du visage ou du corps du sujet ;
 une silhouette est une cible de tir à la silhouette métallique.
 Silhouette (comics) est une super-héroïne fictive de l'univers Marvel.
 FFSA Silhouette est une catégorie de voitures de course créée par la Fédération française du sport automobile.
 le coefficient de silhouette est une mesure de partitionnement de données.

Patronyme 
 Étienne de Silhouette (1709 – 1767) fut nommé sur recommandation de la Marquise de Pompadour,  ministre des Finances de Louis XV le 4 mars 1759 en pleine guerre de Sept ans contre George II roi d’Angleterre et en pleine déroute financière. Étienne était le fils de Arnaud de Silhouette, écuyer, conseiller du roi Louis XIV, armateur, seigneur du village de Biarritz, petit port de pêche à la baleine. En 1835 par antonomase, l’Académie française introduisait pour la  dans sa  du Dictionnaire, le nom propre du ministre qui devint le mot désormais universellement usité, Silhouette ayant été adopté  ;
 Silhouette est un patronyme d'origine basque, dérivant du patronyme d'Étienne de Silhouette.

Toponyme 
Le nom d’Étienne de Silhouette a été donné aux noms suivants :

 l’île de Silhouette aux Seychelles ainsi baptisée par Mahé de La Bourdonnais gouverneur des Iles Mascaraignes, après la nomination le  d’Étienne de Silhouette commissaire du roi à la Compagnie des Indes Orientales ;
 le navire Silhouette fut construit en son honneur en 1751 et assurait la liaison régulière avec 20 canons et 100 passagers de Lorient vers Madagascar et les Indes où la Marine royale avait implanté ses comptoirs jusqu’en 1690 sous l’impulsion de Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, fils de Jean-Baptiste Colbert ;
 le château de Silhouette devenu l’hôtel de charme à Biarritz, berceau de la famille de Silhouette depuis le  ;
 les rues de Silhouette à Biarritz, à Bry-sur-Marne et à Limoges ;
 le Quai de Silhouette à Arcachon ;
 l’école Étienne-de Silhouette, à Bry-sur-Marne, sa dernière demeure où il mourut en 1767.

Presse 
 La Silhouette est un hebdomadaire français illustré de caricatures paru du  au .
 La Silhouette est un magazine satirique français paru entre 1880 et 1914.
 Silhouette est un magazine de mode diffusé après la Seconde Guerre mondiale.

Arts 
 Le Ballet Silhouette fut créé sur la sonate n° 30 de Beethoven par le Chorégraphe Thierry Malandain, académicien des Beaux arts. Le ballet fut joué pour la première fois le 28 septembre 2012 dans les jardins de l’hôtel de Silhouette à Biarritz.

Films 
 Une silhouette est un petit rôle visible (un prêtre lors d'une scène d'enterrement, par exemple), par opposition au figurant qui se fond dans le décor, sur un tournage de cinéma.
 Silhouette est un téléfilm américain réalisé par Carl Schenkel en 1990.
 Silhouette est un téléfilm américain réalisé par Clifford Dalton en 1995.
 Silhouette est un court-métrage américain réalisé par Webb Pickersgill en 2006.

Musique 
 Silhouette est une œuvre musicale composée par Arvo Pärt en 2009.
 Silhouettes est une chanson du DJ suédois Avicii sortie en 2012.
 Silhouettes est également une chanson des Rays reprise par les Diamonds de 1957, écrite par Bob Crewe et Franck Slay, reprise par le chanteur jamaïcain de reggae Dennis Brown en 1972 sur l'album Super Reggae & Soul Hits (Crystal/Trojan).

Sports 

 Dans le domaine du ski, « avoir la silhouette » (c'est-à-dire la silhouette du moniteur) signifie qu'un skieur amateur démontre visuellement une aisance qui révèle un bagage technique élevé, un style académique comparable à celui d'un moniteur de ski. Lors de tests dans le cadre de leur formation, les stagiaires (futurs moniteurs ou guides de haute montagne) sont notamment jugés sur leur allure générale (silhouette) sur les skis, révélatrice de leurs aptitudes techniques qui leur permettront de poursuivre le cursus de formation.

Nom dérivé d'un anthroponyme